Le nom Magoo peut désigner :
 Mister Magoo, un personnage de dessin animé.
 Mister Magoo, une série télévisée d'animation.
 Mr. Magoo, un film sorti en 1997 tiré du dessin animé du même nom.
 Magoo, un rappeur américain (1973 -).